(5720) Галуивер () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 29 марта 1984 года американским астрономом Кэролин Шумейкер в Паломарской обсерватории и назван в честь американского астронома Гарольда Энтони Уивера ().

См. также 
 Список астероидов (5701—5800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер